Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Tennis Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Elena Lichovceva che ha battuto in finale 6–2, 6–2 Iveta Benešová.

Teste di serie
La prima teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Elena Lichovceva (campionessa)
  Émilie Loit (secondo turno)

  María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)
  Iveta Benešová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Tennis Classic 2004